Carl Alois de Lichnowsky (1761-1814), célèbre ami et mécène de Beethoven ;
 Felix von Lichnowsky (1814-1848), militaire et homme politique prussien ;
 Karl Max von Lichnowsky (1860-1928), diplomate allemand ;
 Mechtilde Lichnowsky (1879-1958), femme de lettres allemande .